Indonesië
 Walantaka (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Walantaka (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam